Almis Marmoucha är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Boulemane och regionen Fès-Boulemane, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Almis Marmoucha ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Almis Marmoucha är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Almis Marmoucha. Runt Almis Marmoucha är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Aït Makhlouf,  km nordväst om Almis Marmoucha. Omgivningarna runt Almis Marmoucha är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Fès-Boulemane